Kriúkovka (Penza), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Kriúkovka (Tambov), localitat de la província de Tambov, a Rússia